

Presentación previa 
Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana ganaron el título tras derrotar en la final Sadio Doumbia y Fabien Reboul.

Cabeza de serie

  Jonathan Marray /  Adil Shamasdin ''(Primera ronda)
 ''' Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)

<ol start=3>
  Kevin Krawietz /  Albano Olivetti ''(Semifinales)
  Chen Ti /  Yi Chu-huan ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bangkok 2 2017